Лига КОНКАКАФ 2018 — второй розыгрыш Лиги КОНКАКАФ, второго по значимости клубного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Победитель турнира — коста-риканский клуб «Эредиано» — квалифицировался в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2019.

Правила квалификации 
В Лиге КОНКАКАФ участвуют 16 команд:
 от Центральной Америки — 13 команд,
 от Карибского бассейна — 3 команды.

Центральная Америка 
13 мест для Центральноамериканского футбольного союза (UNCAF) выделяются семи ассоциациям-членам UNCAF следующим образом: по два места для Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Сальвадора и одно место для Белиза.

Во всех национальных чемпионатах Центральной Америки проводится раздельный сезон с двумя первенствами за один год, поэтому право на участие в Лиге КОНКАКАФ имеют следующие команды:
 От чемпионата Коста-Рики — чемпион с худшим совокупным результатом и команда, не чемпион, с лучшим совокупным результатом. Если какая-либо команда является чемпионом обеих частей сезона, то квалифицируется команда, не чемпион, со вторым лучшим совокупным результатом.
 От чемпионатов Гватемалы, Гондураса, Панамы и Сальвадора — чемпион с худшим совокупным результатом и команда, проигравшая в финале плей-офф, с лучшим совокупным результатом (или команда, проигравшая в финалах обеих частей сезона). Если какая-либо команда является и чемпионом с худшим совокупным результатом, и командой, проигравшей в финале плей-офф, с лучшим совокупным результатом, то квалифицируется команда, проигравшая в финале, с худшим совокупным результатом. Если финалистами плей-офф в обеих частях сезона становились одни и те же две команды, то квалифицируется команда, проигравшая в полуфинале плей-офф, с лучшим совокупным результатом.
 От чемпионата Никарагуа — оба чемпиона. Если какая-либо команда является чемпионом обеих частей сезона, то квалифицируется команда, проигравшая в финале плей-офф, с лучшим совокупным результатом (или команда, проигравшая в финалах обеих частей сезона).
 От чемпионата Белиза — чемпион с лучшим совокупным результатом (или команда, являющаяся чемпионом обеих частей сезона).
Если команды из какой-либо центральноамериканской ассоциации исключены, их заменяют команды из других центральноамериканских ассоциаций, которые определяются по результатам предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В этом сезоне две команды из Гватемалы были исключены из-за приостановления членства их федерации в ФИФА и были заменены дополнительными командами из Коста-Рики и Панамы.

Карибский бассейн 
Три участника от Карибского футбольного союза (CFU) определяются через Карибский клубный чемпионат, субконтинентальный турнир, открытый для клубов всех 31 ассоциации-члена CFU. Начиная с 2018 года, турнир делится на два уровня: первый уровень Карибского клубного чемпионата, который открыт для команд из профессиональных лиг, и второй уровень Карибского клубного чемпионата — Карибский клубный щит, который открыт для команд из непрофессиональных лиг.

Чтобы претендовать на участие в Карибском клубном чемпионате первого уровня, команда должна финишировать в предыдущем сезоне национального чемпионата чемпионом или занять второе место, а чтобы претендовать на участие в Карибском клубном чемпионате второго уровня — Карибском клубном щите, команда должна финишировать в предыдущем сезоне национального чемпионата чемпионом.

Команды, занявшие второе и третье места в Карибском клубном чемпионате первого уровня, и победитель плей-офф между командой, занявшей четвёртое место в Карибском клубном чемпионате первого уровня, и чемпионом Карибского клубного чемпионата второго уровня — обладателем Карибского клубного щита — квалифицируются в Лигу КОНКАКАФ. Обладатель Карибского клубного щита, чтобы иметь право на участие в плей-офф, должен соответствовать критериям регионального лицензирования клубов КОНКАКАФ.

Участники 
Следующие 16 клубов (из восьми ассоциаций) квалифицировались на турнир:

Жеребьёвка 

Жеребьёвка Лиги КОНКАКАФ 2018 состоялась 23 мая 2018 года в 19:00 по UTC−4:00 в гостинице Pullman в Майами.

Жеребьёвка определила пары 1/8 финала (с номерами от 1 до 8) между клубами из корзин 1 и 2, в каждой из которых находилось по восемь клубов. Корзины A и B содержали расположения в сетке с номерами от 1 до 8, соответствующие каждой паре. Клубам из корзины 1 были назначены расположения в сетке из корзины A, а клубом из корзины 2 — расположения в сетке из корзины B. Клубы из одной ассоциации не могли составить пару в 1/8 финала, за исключением клубов, прошедших по «уайлд-кард», которые заменили клубы из Гватемалы.

Посев команд был основан на индексе клубов КОНКАКАФ. Каждая команда квалифицируется в Лигу КОНКАКАФ на основе критериев, установленных соответствующими ассоциациями (например, чемпионы, занявшие второе место, обладатели кубка), в результате чего для каждой команды назначается определённый слот (например, CRC2, CRC3). Индекс клубов КОНКАКАФ, не оценивая каждую команду, основывался на результатах выступлений команд, которые занимали соответствующие квалификационные слоты в предыдущих пяти розыгрышах Лиги КОНКАКАФ и Лиги чемпионов КОНКАКАФ. Чтобы определить общие баллы, присуждённые слоту в любом отдельном розыгрыше Лиги КОНКАКАФ (CL) или Лиги чемпионов КОНКАКАФ (CCL), КОНКАКАФ использовал следующую формулу:

16 клубов были распределены по корзинам следующим образом:

Формат 
Лига КОНКАКАФ — турнир с участием 16 клубов, проводящийся в формате плей-офф. Клубы в парах играют два матча (дома и в гостях).
 В 1/8 финала, 1/4 финала и 1/2 финала, если общий счёт после второго матча остаётся равным, применяется правило гола на выезде, а если и в этом случае сохраняется ничья, для определения победителя используются послематчевые пенальти (правило II, раздел F).
 В финале правило гола на выезде не применяется, если общий счёт после второго матча остаётся равным, играется дополнительное время, а если и после дополнительного времени сохраняется ничья, для определения победителя используются послематчевые пенальти (правило II, раздел G).

Расписание

Сетка

1/8 финала 
На жеребьёвке пары 1/8 финала получили номера — от R16-1 до R16-8. Клубы из корзины 1 на жеребьёвке принимали ответные матчи.

Первые матчи были сыграны 31 июля — 2 августа, ответные матчи — 7—9 августа.

|}

1/4 финала 
В четвертьфинале пары определялись следующим образом:
 QF1: победитель R16-1 против победителя R16-2;
 QF2: победитель R16-3 против победителя R16-4;
 QF3: победитель R16-5 против победителя R16-6;
 QF4: победитель R16-7 против победителя R16-8.
Победители 1/8 финала из пар 1, 3, 5 и 7 принимали ответные матчи.

Первые матчи были сыграны 21—23 августа, ответные матчи — 28—30 августа.

|}

1/2 финала 
В полуфинале пары определялись следующим образом:
 SF1: победитель QF1 против победителя QF2;
 SF2: победитель QF3 против победителя QF4.
В каждой паре полуфиналистов ответные матчи принимали клубы, которые показали лучшее выступление в предыдущих раундах.

Первые матчи были сыграны 20 сентября, ответные матчи — 27 сентября.

|}

Финал 
В финале (победитель SF1 против победителя SF2) ответный матч принимал клуб, который показал лучшее выступление в предыдущих раундах.

Первый матч был сыгран 25 октября, ответный матч — 1 ноября.

|}

Лучшие бомбардиры

Награды

Примечания 
 Комментарии

 Источники

2018
2018 год в футболе